The Virus  – gruppo musicale street punk statunitense
 The Virus  – album di Brotha Lynch Hung del 2001
 The Virus  – serie televisiva sudcoreana del 2013

Pagine correlate 
 Virus